Испове́дная ро́спись (Исповедальная ведомость, Духовная роспись, Великопостная роспись) — ежегодный отчётный документ, составляемый по каждому приходу православной церкви в Российской Империи в XVIII — начале XX вв. и представляющий собой посемейный список всех проживающих на его территории прихожан (как правило, за исключением младенцев возрастом менее 1 года), с указанием для каждого человека, был ли он в этом году во время Великого поста (в святую великую Четыредесятницу), или во время других трёх постов, на исповеди и причащался ли у своего священника, а если нет — то по какой причине (например, за малолетством).

Один экземпляр росписи оставался на хранении в церкви, другой отсылался в консисторию, где, как правило, подшивался в дело вместе с отчётами по соседним приходам (например, приходам одного и того же духовного правления). В настоящее время исповедные росписи хранятся в региональных архивах в фондах духовных консисторий, духовных правлений, епархиальных управлений, отдельных церквей. В РГИА — в фондах «Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства синода» и «Канцелярия заведующего придворным духовенством МИДв».

Поскольку в исповедных росписях фиксировалось социальное положение, владельческая принадлежность (например, для крестьян и дворовых людей), место жительства, возраст, состав семьи прихожан, то данные документы, наряду с метрическими книгами, являются одними из важнейших источников в генеалогических исследованиях. Ценность исповедных росписей особенно существенна по тем территориям, на которых переписи населения проводились нерегулярно (например, Левобережной Украине), или их материалы не сохранились до нашего времени.

История 
Старейшая инструкция по составлению исповедных росписей была принята святейшим патриархом Московским Адрианом ещё 26 декабря 1697 года. Её появление было связано с борьбой со старообрядчеством и выявлением раскольников. Исповедные росписи должны были представлять собой три списка. В первом перечислялись бывшие на исповеди прихожане, во втором — не ходившие на исповедь, в третьем — раскольники. Однако тогда эта отчётность не была воплощена в жизнь.
В 1716 году Петром I был издан указ «О хождении на исповедь повсегодно, о штрафе за неисполнение сего правила, и о положении на раскольников двойного оклада», этим же указом было предписано духовникам подавать светским властям именные списки неисповедавшихся. Однако этот указ первые годы продолжал не исполняться; лишь с 1718 года начинают составляться первые росписи.
7 марта 1722 года Синодом был принят указ, который обязывал всех прихожан «быть на исповеди и причастии, начиная с 7 лет, у своего священника». Отсутствующие больше года в своём приходе могли исповедаться и причаститься у другого священнослужителя, но после должны были об этом предъявить справку в церковь по месту проживания.
В том же 1722 году, 16 июля, совместным Сенатским и Синодским приказом было установлено обязательное ведение исповедных росписей.
Окончательно форма исповедных росписей, которая просуществовала практически неизменной до их отмены, была определена указом императрицы Анны Иоановны в 1737 году.
Необходимость ведения исповедных росписей была отменена только в 1917 году. Однако, в отдельно взятых приходах они продолжали составляться и некоторое время после.
Согласно бюллетеню Центрархива РСФСР от 25 мая 1927 года, все исповедные росписи, начиная с 1865 года и более поздние, подлежали уничтожению в архивах, как не имеющие исторической ценности.

Содержание исповедных росписей 
Содержание, достоверность, полнота описания в исповедных росписях различались и зависели от нескольких причин — от года написания этого документа, от местности в которой находился приход, от прилежания переписчика, от наличия в приходе своего священника, или священника входящего. Обычно текст росписи переписывался с прошлогоднего документа с внесением в него изменений за прошедший период, исправлением старых ошибок и созданием ошибок новых. В некоторых случаях порядок описания и тексты двух смежных по годам росписей мало схожи между собой, что может свидетельствовать о проведении какой-то локальной церковной переписи.

В начале документа шло его название примерно такого содержания.

«Роспись [шло название епархии, название духовного правления, могло упоминаться светское административное деление (губерния, уезд)] села [название села, выставки, погоста и т. д.] церкви [название церкви] священника [имя фамилия священника] с причетники обретающихся при оной церкви в приходе нижеявленных чинов людей со изъявлением против коегождо имяни о бытии их во святую и великую четыредесятницу, також и в протчия посты, у исповеди и святаго причастия за сей [цифрами писался год] год.»

Далее шли собственно списки прихожан, занесённые в таблицу примерно такого содержания.

В столбцах [1], [2], [3] записывался порядковый номер двора (дома, семьи), лица́ мужского и лица женского пола соответственно.

В столбцах [5] и [6] — число лет лица́ мужского, женского пола (как правило, возраст указывался приближённо).

В столбце [4] как раз и размещался список прихожан. В заголовке этого столбца обычно записывалась та социальная группа, к которой принадлежали перечисленные в нём на данной странице люди: духовные и их домашние (обычно в первую очередь в списках шёл сам церковный причт), военные и их домашние, дворяне и их домашние, дворовые и их домашние, крестьяне и их домашние (или просто — поселяне) и так далее. Иногда здесь же приводилось название селения, где проживали указанные прихожане (обычно названия селений писались прямо в списке). Если населённый пункт принадлежал нескольким владельцам (помещикам), то в росписи присутствовали его описания по каждому владельцу отдельно, и не обязательно эти описания были расположены рядом друг с другом. В некоторых случаях в конце росписи могло находиться ещё и дополнение по селению с теми жителями, которые по каким-то причинам не были упомянуты в основном тексте. Иногда в конце исповедных находился список церковных причётников соседних приходов, для которых местный священник был духовником.
Всего в исповедных росписях, помимо раскольников, с 1713 по 1842 год официально разделяли 7 социальных групп, с 1843 по 1860 год — шесть, начиная с 1861 года — пять: духовные, военные, статские, городские станы и крестьяне.
В селениях описание шло по дворам (домам, семьям). Вначале записывался его глава с фамилией (если была), именем, отчеством; затем его жена с именем и отчеством (если переписчик не забывал его указать), или отмечалось вдовство; после — их дети с именами, их супруги и дети; более дальние родственники: племянники, срощенники, подсоседники и так далее.

[7], [8] и [9] столбцы предназначались для отметок об исповедовании и прохождении причастия. В некоторых исповедных вместо трех столбцов обходились двумя, или вообще одним. Так, в [7] напротив исповедовшегося и причастившегося прихожанина писали был, была, но чаще объединяли сразу некоторую группу скобкой и отмечали были все. Более подробные записи можно встретить у имён церковного причта. Тут иногда упоминали сколько раз в году исповедовался и причащался, например, священник, а изредка и у кого и где. Напротив неисповедавшихся и непричастившихся лиц в этом столбце ставили прочерк, а в [9] указывали причину: за малолетством, по нерачению, за старообрядчеством и так далее. Столбец [8] использовался по назначению крайне редко, и чаще всего — как свободное место для неуместившегося текста в [7].

По лицевым листам исповедной росписи священник церкви ставил свою скрепу (подпись), например: (л.1) К сей (л.2) духовной (л.3) росписи (л.3) священник (л.4) […] руку приложил. Другие члены церковного причта полистно обычно не расписывались. Помимо священника, на листах росписи может находиться также скрепа представителя духовного правления.

После этой таблицы шла вторая — сводная ведомость по приходу или табель. В ней приводился общий итог: сколько дворов, сколько душ той или иной социальной группы, мужского и женского пола в приходе.

В конце документа шло заверительное объявление, что в нём всё верно написано, без укрывательства и приписок, а за выявленную в случае чего ложь составители готовы нести ответственность в виде штрафов. После, шли подписи (скрепы) всех лиц церковного причта мужского пола.

Если на территории прихода проживали раскольники, то после итоговой сводки приводился их список.

Нецерковный учёт исповедований и причащений 

Контроль за ежегодным исповедованием и причащением населения лежал не только на священниках, но и на некоторых светских начальниках. Например, в инструкции сотскому от 19 декабря 1874 года был прописан такой контроль по крестьянам. В качестве примера этому, можно привести следующий приказ по почтовому ведомству.

«Приказ.
По Любынскому почтово-телеграфному округу. № 30. 10 марта 1892 года.
Предлагаю Начальникам Учреждений распорядиться и наблюсти, чтобы в наступившую Четыредесятницу, все подведомственные им чины были у исповеди и причастия св. Таинств, по исполнении чего предоставить мне списки служащим удостоверенные подлежащими Настоятелями приходов.
И. Д. Начальника округа /Подпись./
Делопроизводитель /Подпись./»

При приказе была представлена также форма списка лицам бывшем у исповеди и св. причастия такого то учреждения, несколько отличающаяся от стандартной формы церковных исповедных росписей.

Примечания

Литература 
 Погодаева И. А. Исполнение долга исповеди и причастия в Иркутске в XIX в.

Право Российской империи
История Русской церкви
Генеалогические источники
Документы Российской империи